Раджанпур:

 Раджанпур — город в пакистанской провинции Пенджаб, расположен в одноимённом округе.
 Раджанпур — один из 36 округов пакистанской провинции Пенджаб.